María de Francia (en francés: Marie de France; bosque de Vincennes, 24 de agosto de 1393-Palacio Real, 19 de agosto de 1438) era hija del rey Carlos VI de Francia y de su esposa, Isabel de Baviera-Ingolstadt. Era miembro de la Casa de Valois y se convirtió en monja.

Biografía
María nació en el bosque de Vincennes y fue la sexta de doce hijos, ocho de ellos incluida María vivieron hasta la edad adulta. 

El padre de María padeció una enfermedad mental hereditaria. Isabel había destinado a su hija a la iglesia, posiblemente porque veía la enfermedad de su marido como un castigo de Dios.

María entró en el convento de Poissy el 8 de septiembre de 1397, tomando los votos de monja el 26 de mayo de 1408. Fue la única de sus hijos que tuvo una vida religiosa; el resto de sus hermanos supervivientes fueron casados.

Al tiempo de entrar María en el convento, la priora era su tía abuela, María de Borbón, quien era hermana de la abuela paterna de María, Juana de Borbón. Al entrar en el convento con la joven María como compañera estaba otra María, la hija de Cristina de Pizán. Cristina describió una visita a Poissy en 1400 en su obra Le Livre du Dit de Poissy,  donde ella fue saludada "alegre y tiernamente" por María de Valois de siete años y la priora. Cristina también describió los alojamientos de María como propios de una princesa real. 

María más adelante se convirtió en priora del convento. Vivió el resto de su vida allí. Murió por la peste negra el 19 de agosto de 1438 en el Palacio Real de París y está enterrada en el convento. El único hermano que la sobrevivió fue el rey Carlos VII de Francia.

Ascendencia

Referencias

Enlaces externos 

Hijas de Francia del siglo XIV de la dinastía de Valois
Fallecidos por peste
Monjas cristianas del siglo XV
Hijas de Francia del siglo XV de la dinastía de Valois